Ниже перечислена статистика выступлений Мартины Навратиловой.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров Большого шлема в одиночном разряде (32)

Победы (18)

Поражения (14)

Финалы Итоговых турниров WTA в одиночном разряде (14)

Победы (8)

Поражения (6)

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (240)

Победы (167)

Поражения (73)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров Большого шлема в парном разряде (37)

Победы (31)

Поражения (6)

Финалы Итоговых турниров WTA в парном разряде (15)

Победы (15)

Финалы турниров WTA в парном разряде (238)

Победы (177)

Поражения (60)

Несыгранные финалы (1)

Выступления в смешанном разряде

Финалы турниров Большого шлема в смешанном разряде (16)

Победы (10)

Поражения (6)

Выступления в командных турнирах

Финалы командных турниров (6)

Победы (4)

Поражения (2)

Ссылки 
 
 
 

Навратилова, Мартина